Брбонићи могу да буду:

 Брнобићи (Бузет), насељено место у Граду Бузет, Истарска жупанија у Републици Хрватској,
 Брнобићи (Каштелир-Лабинци), насељено место у Општини Каштелир-Лабинци, Истарска жупанија у Републици Хрватској.